Sony Ericsson F305 — стільниковий телефон фірми Sony Ericsson. Перший телефон в F-series — лінійці телефонів Sony Ericsson для ігор (скорочено від слова Fun). Цифра 3 вказує на те, що телефон буде відноситись до середнього цінового сегменту, а 5 — що телефон виконано в форм-факторі слайдера.

 Аудіо: AAC/MP3/MP4/3GP/AMR-NB/WAV/General MIDI (GM)/SP-MIDI/WMA
 Відео: 3GP (H.263)/MP4

 Браузер: HTML, є xHTML

 Комплектація:
 Мобільний телефон Sony Ericsson F305
 Стерео-гарнітура Stereo Headset HPM-60
 Ремінець на зап'ястя
 Зарядний пристрій
 Акумулятор
 Інструкція
 Запасна задня панель

Посилання 
 Опис на сайті Sony Ericsson  (F305c )
 Презентація на сайті Sony Ericsson 

F
Мобільні телефони, представлені в 2008 році